De Valk (Montfoort), een korenmolen in Montfoort
De Valk (Leiden), een stellingmolen in Leiden